Die Campeonato Nacional da Guiné-Bissau 2021/22 ist die 43. Saison der höchsten guinea-bissauischen Spielklasse im Fußball. Meister wurde der Benfica de Bissau.

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesg/gbis2022.html#1div

Fußballwettbewerb in Guinea-Bissau
Fußballsaison 2021/22